Josep Iborra i Blanco (Barcelona, 1908 - Mèxic, 2002), futbolista català.
 Josep Iborra i Martínez (Benissa, 1929 - 2011), escriptor valencià.